Joaquín García Ribes, diputat a les Corts Valencianes durant la Segona República Espanyola.
 Joaquín García Ribes (1901 - 1992), republicà valencià supervivent de Treblinka.